Tilemsi (Gao)
 Tilemsi (Goundam)